Pycnothera är ett släkte av svampar. Pycnothera ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pycnothera